Кратер Расселл (), не путать с кратером Расселл на Марсе, — большой ударный кратер в западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь американского астрофизика Генри Норриса Расселла (1877—1957) и английского художника и селенографа Джона Рассела (1745—1806); утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Улугбек на северо-западе; кратер Бригс на востоке и кратер Струве на юге, соединенный с чашей кратера Рассел. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 103,4 км, глубина 850 м.

Кратер Расселл имеет циркулярную форму и затоплен базальтовой лавой, над поверхностью выступает лишь вершина вала. Вал сглажен, отмечен множеством кратеров различного размера, в южной части имеет широкий разрыв соединяющий чаши кратеров Рассел и Струве. Дно чаши ровное, без приметных структур.

До получения собственного наименования кратер считался частью кратера Струве.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимок кратера с борта Зонда-7.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны